Day steht für:
 Day (Ardennes), Ortsteil von Neuville-Day, Département Ardennes, Frankreich
 Day (Familienname), englischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Day (Sprache), Adamaua-Sprache
 Day Software, Schweizer Software-Unternehmen
 Forêt du Day, Wald in Dschibuti
 Day Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

geografische Objekte in Antarktika:
 Day-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktische Halbinsel
 Day-Nunatak, Nunatak auf Snow Hill Island vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Kap Day, Landspitze des Viktorialands

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Day (Arkansas)
 Day (Florida)
 Day (Kalifornien)
 Day (Kentucky)
 Day (Louisiana)
 Day (Maryland)
 Day (Minnesota)
 Day (Missouri)
 Day (Pennsylvania)
 Day (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Day Book, North Carolina
 Day Center, New York
 Day Heights, Ohio
 Day Valley, Kalifornien

Siehe auch:
 The Day
 Arthur L. Day Medal, Preis für Geowissenschaften der Geological Society of America
 Arthur-L.-Day-Preis (Arthur L. Day Prize and Lectureship), Preis für Geowissenschaften der National Academy of Sciences
 Day-Elder Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Day Building
 Day Township
 O’Day
 Dai
 Dey (Begriffsklärung)
 Dej, Stadt in Rumänien